Lecornu ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Lecornu (1854–1940), französischer Ingenieur und Physiker
 Sébastien Lecornu (* 1986), französischer Politiker und Minister